Daniel McCarty kan syfta på:

* Daniel J. McCarty (född 1928), amerikansk medicinare
 Daniel T. McCarty (1912–1953), amerikansk politiker